Langethal ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Eduard Langethal (1806–1878), deutscher Botaniker
 Heinrich Langethal (1792–1879), deutscher Pädagoge
 Kurt Langethal (* 1924), deutscher Fußballspieler